Rodrygo Silva de Goes (Osasco, 9 januari 2001) – alias Rodrygo – is een Braziliaanse voetballer die doorgaans als aanvaller speelt. Hij verruilde Santos in juli 2019 voor Real Madrid, dat circa €45 miljoen voor hem betaalde. Rodrygo debuteerde in 2019 in het Braziliaans voetbalelftal.

Carrière 
Rodrygo stroomde door vanuit de jeugd van Santos. Daarvoor debuteerde hij op 4 november 2017 in het eerste elftal, tijdens een met 3–1 gewonnen wedstrijd in de Série A thuis tegen Atlético Mineiro. Hij kwam in de 91e minuut in het veld als vervanger voor Bruno Henrique. Rodrygo's eerste doelpunt volgde op 15 maart 2018. Hij maakte toen de 2–0 tijdens een met 3–1 gewonnen wedstrijd in het toernooi om de Copa Libertadores thuis tegen Nacional.

Rodrygo had er acht maanden in het eerste elftal van Santos opzitten toen hij in juni 2018 werd vastgelegd door Real Madrid. Dat kwam daarbij met Santos overeen dat hij nog tot juli 2019 bij de Braziliaanse club zou blijven. Real Madrid betaalde circa €45 miljoen voor Rodrygo.

Clubstatistieken 

Bijgewerkt t/m 16 oktober 2021.

Interlandcarrière
Rodrygo maakte deel uit van Brazilië –17 en Brazilië –20. Hij debuteerde op 15 november 2019 in het Braziliaans voetbalelftal. Bondscoach Tite liet hem die dag in de 71e minuut invallen voor Willian in een met 0–1 verloren oefeninterland tegen Argentinië.

Erelijst

Braziliaans voetballer